Dudgeon – azienda produttrice di automobili a vapore

 Gus Dudgeon – produttore discografico britannico
 Joe Dudgeon – calciatore nordirlandese